Achille Totaro – politico italiano
Bruno Totaro – sassofonista francese
Burt Totaro – matematico statunitense
Mario Totaro – compositore e pianista italiano
Roberto Totaro – fumettista italiano
Luigi Totaro – rapper italiano, membro dei Microphones Killarz
Umegatani Tōtarō I – lottatore di sumo giapponese
Umegatani Tōtarō II – lottatore di sumo giapponese
Totaro – comunità non incorporata della Virginia, negli Stati Uniti d'America